Winningen (Aschersleben), een Ortsteil van de gemeente Aschersleben, Saksen-Anhalt, Duitsland
 Winningen (gemeente), een gemeente in Rijnland-Palts, Duitsland